Alter ego – druga tożsamość
 Alter Ego – album Amandy Lear z 1995 roku
 Alter Ego – album Patrycji Markowskiej z 2013 roku